ФС, Фс или фс— многозначная аббревиатура. Возможные значения:
 ФС — Файловая система
 ФС — фугасный снаряд
 ФС — ферросилиций, ферросплав
 фс — фемтосекунда
 ФС — Федеральное Собрание, ФС РФ — Федеральное собрание Российской Федерации (ПЦ «НТИС» ФС РФ — Парламентский центр «Наукоёмкие технологии, интеллектуальная собственность» Федерального Собрания Российской Федерации, ГД ФС РФ — Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации)
 ФС — федеральная сеть, например: ФС СПС — федеральная сеть сотовой подвижной связи
 ФС — федеральная система, например: ФС ОК — федеральная система оперативного контроля состояния природных ресурсов и экономически важных и/или опасных объектов Российской Федерации
 ФС — федеральная служба, например: ФС ЖДВ — федеральная служба железнодорожных войск
 ФС — финансовая система, финансовые системы,
 ФС — финансовая сбалансированность
 ФС — финансовый союз
 фс — фотосинтез
 ФС — фотостимуляция
 ФС — фотоснайпер
 ФС — фотосопротивление
 ФС — фотосчитыватель
 ФС — фундаментальная стоимость
 ФС — фильтровальная станция
 ФС — фильтр сливной
 ФС — фармакопейная статья
 ФС — функциональный стандарт
 ФС — функциональная спецификация
 ФС — форма стропильная
 ФС — фабричный совет
 ФС — фреза самоходная, фреза садовая
 ФС — фиолетовое стекло
 ФС — фонд содействия, например: ИОО ФС, ИООФС или ИОО-ФС — Институт «Открытое общество» — фонд содействия
 ФС-АОН — формирователь сигналов автоматического определителя номера
 ф. с. — формулярный список
 ф/с — фут в секунду
 ф с — ф-с, ф · с — фот-секунда (единица измерения).